Anticlea kan syfta på:

 Anticlea (djur) – ett släkte av fjärilar
 Anticlea (växter) – ett släkte av växter